Синцовская — нежилая деревня в Шенкурском районе Архангельской области. Входит в состав муниципального образования «Ровдинское».

География 
Деревня расположена в южной части Архангельской области, в таёжной зоне, в пределах северной части Русской равнины, в 55 километрах на юг от города Шенкурска, на левом берегу реки Пуя, притока Ваги. Ближайшие населённые пункты: на юге деревня Щебневская.
 Часовой пояс

Население

История 
Указана в «Списке населённых мест по сведениям 1859 года» в составе Шенкурского уезда(1-го стана) Архангельской губернии под номером «2077» как «Синцова». Насчитывала 9 дворов, 34 жителя мужского пола и 32 женского.

В «Списке населенных мест Архангельской губернии к 1905 году» деревня Синцовская(Синицина) насчитывает 22 двора, 78 мужчин и 91 женщину.  В административном отношении деревня входила в состав Суландского сельского общества Ровдинской волости.

На 1 мая 1922 года в поселении 34 двора, 55 мужчин и 86 женщин.

Примечания 

Населённые пункты муниципального образования «Ровдинское»